Гуляка

 Гуляка — прежнее название деревни Садовая в Становлянском районе Липецкой области России.
 Гуляка/ Le Cavaleur — французский фильм 1979 года с участием Анни Жирардо.